ЕХФ Лига шампиона 2011/12. је било 52. издање Лиге шампиона у рукомету, а 19. издање која се игра под именом ЕХФ Лига шампиона. Ова сезона је почела квалификацијама 3. и 4. септембра а завршила се Фајнал фором који је одржан 26. и 27. маја по трећи пут узастопно у Келну. У групној фази су учествовала 24 клуба, а укупно је учествоввало 36 клубова од којих је 20 директно отишло у групну фазу, док је 16 клубова играло у квалификацијама и борило се 4 места у групној фази.

Клубови

Распоред

Квалификације 
Квалификације се играју 3. и 4. септембра 2011.

Група 1 

Полуфинале

За 3. место

Финале

Група 2 

Полуфинале

За 3. место

Финале

Група 3 

Полуфинале

За 3. место

Финале

Група са вајлд картом 

Полуфинале

За 3. место

Финале

Жреб 
Жреб за групну фазу одржан је 28. јуна у Бечу. Групну фазу сачињавају 4 групе по 6 клубова, из сваке групе по 4 клуба пласираће се у осмину финала.

Групна фаза 
Групна фаза се играла од 28. септембра 2011. до 26. фебруара 2012.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Осмина финала 
Прве утакмице осмина финала су игране од 14. до 18. марта, а реванши од 21. до 25. марта 2012. Прве утакмице су игране код слабије пласираних, а реванши код боље пласираних екипа на крају групне фазе.

Четвртфинале 
Прве утакмице четвртфинала су игране од 18. до 22. априла, а реванши од 25. до 29. априла 2012.

Фајнал фор 
Фајнал фор се играо од 26. и 27. мајa 2012. у Ланксес арени у Келну

Полуфинале 

Полуфинале 1

Полуфинале 2

За 3. место 

Меч за 3. место

Финале 

Финале

Спољашње везе 
 
 Сајт ЕХФ

ЕХФ Лига шампиона
Рукомет у 2011.
Рукомет у 2012.